Айвенго ( ):
 Айвенго — роман Вальтера Скотта написаний у 1819 році.
 Вілфред Айвенго — головний герой роману «Айвенго».
 Айвенго (опера) — опера Артура Саллівана.

Екранізація роману 
 Айвенго — американський пригодницький історичний костюмований фільм 1952 року, екранізація однойменного роману.
 Айвенго — американський фільм 1982 року, екранізація однойменного роману.

Айвенго — місто, штат Міннесота
 Айвенго — місто в окрузі Тайлер, штат Техас
 Айвенго — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Айвенго — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Айвенго — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Балада про доблесного лицаря Айвенго — радянський художній фільм за романом англійського письменника Вальтера Скотта «Айвенго», випущений у 1983 році.
 IvanHoe — шахова програма із серії IPPOLIT.